Eliteserien i ishockey 1995-96 var den 36. sæson af den bedste danske række i ishockey og den 11. sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 39. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af ti hold, som først spillede et grundspil i form af en firdobbelt-turnering alle-mod-alle. Derefter gik de seks bedste hold videre til mellemspillet "Superisligaen", hvor holdene blev inddelt i to grupper med tre hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to gruppevindere gik videre til finalen om DM-titlen, mens de to toere gik videre til kampen om bronzemedaljerne.

Mesterskabet blev vundet af Esbjerg Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for fjerde gang. Det var femte sæson i træk, at Esbjerg IK vandt enten guld- eller sølvmedaljer, og i finalen besejrede vestjyderne Rungsted IK med 3-1 i kampe. Det var i øvrigt første gang siden sæsonen 1990-91, at finalen ikke var et opgør mellem Herning IK og Esbjerg IK.

Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Herning IK, som i bronzekampen besejrede Hvidovre IK med 2-0 i kampe. Dermed vandt midtjyderne medaljer for ottende sæson i træk, mens fjerdepladsen var Hvidovre IK's bedste DM-resultat nogensinde.

Efter sæsonen blev ishockeyafdelingen i HIK udskilt i en selvstændig forening under navnet IC Gentofte, som overtog HIK's plads i Eliteserien. På grund af økonomiske problemer valgte AaB Ishockey at opløse sig selv og danne en ny forening under navnet AaB Ishockey af 1996, som bl.a. overtog den gamle klubs plads i Eliteserien.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en firdobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Efter de første 18 kampe blev holdenes pointtal halveret og afrundet til nærmeste hele tal. De seks bedste hold gik videre til Superisligaen, mens de sidste fire spillede kvalifikation.

Holdene, der sluttede på 7.- til 10.-pladsen, spillede sammen med de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division, Gladsaxe SF og KSF, i kvalifikationsspillet om fire pladser i Eliteserien i den efterfølgende sæson. I dette kvalifikationsspil lykkedes det for alle fire Eliteseriehold at bevare deres plads i Eliteserien.

Superisligaen 

De seks hold blev inddelt i to grupper, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav fire kampe til hvert hold. Gruppe A bestod af grundspillets nr. 1, 4 og 6, mens nr. 2, 3 og 5 spillede i gruppe B. De to gruppevindere kvalificerede sig til DM-finalen om guld og sølv, mens de to toere gik videre til kampen om bronzemedaljerne.

Gruppe A

Gruppe B 

Rungsted IK besatte førstepladsen i gruppe B på grund af bedre statistik i indbyrdes opgør mod Herning IK. Herning IK havde vundet sin hjemmekamp med 5-4, mens nordsjællænderne på hjemmebane havde vundet med 5-2.

Finalekampe

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af toerne fra de to grupper i Superisligaen, Hvidovre IK og Herning IK, og serien blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de vinderne af de to grupper i Superisligaen, Esbjerg IK og Rungsted IK, og serien blev spillet bedst af fem kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1995-1996  
 EliteProspects - 1995-1996 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 18. marts - 27. marts 1996.

Noter 

1995-96
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1995
Ishockey i 1996